Миоче могу да буду:

 Миоче (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Миоче (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора